Live from Paris — назви альбомів.

 Live from Paris (альбом U2)
 Live from Paris (альбом Шакіри)